Jednostki miary
 błędna (zapożyczona z języka niemieckiego) pisownia nazwy om, jednostki miary rezystancji
 aam – dawna niemiecka i holenderska jednostka miary objętości

 Geografia
 Ohm – rzeka w Niemczech, dopływ Lahn
 Homberg (Ohm) – miasto w Niemczech

 Osoby o nazwisku Ohm
 Georg Ohm (1789–1854) – fizyk niemiecki
 Martin Ohm (1792–1872) – niemiecki matematyk

 Inne
 Ohm – nazwa angielskiej marki wysokiej klasy sprzętu nagłośnieniowego
 (24750) Ohm – planetoida

Zobacz też